Кюж-ле-Пен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 27 км на схід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1888 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4931,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт Кюж-ле-Пен 
 Кюж-ле-Пен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюж-ле-Пен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон